BG Dornbirn steht für:

 Bundesgymnasium Dornbirn, Bundesgymnasium in Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Bezirksgericht Dornbirn, Bezirksgericht für den Gerichtsbezirk Dornbirn